Brusson se poate referi la:

 Brusson, comună în departamentul Marne, Franța
 Brusson, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia